Крымск:
 Крымск — город в Краснодарском крае.
 Крымск — военный аэродром, расположенный на северной окраине города Крымска.